L'équipe des Émirats arabes unis de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs émiratis de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Emirats arabes unis
Basket-ball aux Émirats arabes unis
Basket-ball